Фільмографія французького актора Жана Габена. За час своєї кінокар'єри актор знявся у 97-ми кінофільмах.

Актор

Посилання 
 
 Фільмографія Жана Габена на сайті AlloCiné.fr

Габен Жан